Sublimeren kan verwijzen naar:
 sublimeren in de natuurkunde
 sublimering in de psychologie